Australian Open 1969 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner på Milton Courts i Brisbane, Australien i perioden 20. - 27. januar 1969. Det var den 57. udgave af de australske tennismesterskaber men den første udgave af mesterskaberne i tennissportens åbne æra, hvorfor det for første gang havde deltagelse af både amatører og professionelle spillere. Turneringen blev derfor for første gang spillet under navnet Australian Open, og det var den første grand slam-turnering i 1969.

Rod Laver havde som professionel været udelukket fra at deltage i de foregående seks australske mesterskaber, men i hans første grand slam-turnering på hjemmebane i tennissportens åbne æra formåede han at gentage sine triumfer fra 1960 og 1962 og dermed vinde herresinglemesterskabet for tredje gang ved at besejre Andrés Gimeno i finalen med 6-3, 6-4, 7-5. Det var Lavers ottende grand slam-titel i herresingle i karrieren og den første af de fire grand slam-titler i 1969, der sikrede ham karrierens anden herresingle-grand slam som den første nogensinde. Laver vandt også doubletitlen, idet han sammen med Roy Emerson besejrede landsmændende Ken Rosewall og Fred Stolle i finalen med 6-4, 6-4. Det var første gang at de to spillere vandt titlen som makkere, men Laver havde tidligere vundet titlen tre gange (1959, 1960, 1961) sammen med Robert Mark, mens Emerson også vandt titlen i 1962 og 1966 med hhv. Neale Fraser og Fred Stolle.

Damesingletitlen blev vundet af Margaret Court, der vandt med 6-4, 6-1 over førsteseedede Billie Jean King, mens damedoubletitlen gik til Rosemary Casals og Billie Jean King, der besejrede Kerry Melville og Karen Krantzcke med 6-3, 6-4.

Præmier 

Den samlede præmiesum ved Australian Open 1969 androg A$ 30.000.

Resultater 

Resultaterne fra kvartfinalerne og frem vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 ITF - Men - Australian Open 1969  
 ITF - Women - Australian Open 1969  
 The Canberra Times - Ruffels earns semi-final berth (24. januar 1969) 
 The Canberra Times - Gimeno to meet Laver or Roche in finals (25. januar 1969) 
 The Canberra Times - Mrs Court wins Open title (27. januar 1969) 
 The Canberra Times - Straight-set win to Laver (28. januar 1969)

Noter